Omloop Het Nieuwsblad for kvinder 2018 var den 13. udgave af cykelløbet Omloop Het Nieuwsblad. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer og blev arrangeret 24. februar 2018. Det blev vundet af danske Christina Siggaard fra Team Virtu Cycling Women.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Trine Holmsgaard kørte for Experza-Footlogix
 Julie Leth kørte for Wiggle High5
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
 Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2018
Cykelløb i 2018